Franka, keresztnév
 Franka, családnév
 A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium helyi neve